Ez a szócikk tartalmazza a 2020-as Roland Garros férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő a német Kevin Krawietz–Andreas Mies páros volt, akik ebben az évben a nyolcadik kiemeltként indulhattak, és megvédték címüket, miután a döntőben 6–3, 7–5 arányban legyőzték a horvát Mate Pavić és a brazil Bruno Soares kettősét.

A magyar Fucsovics Márton a brit Cameron Norrie-val párban indult, és a második körben búcsúztak a tornától.

Kiemeltek

Sorsolási tábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla az eredményekkel

F2